Olaszország
Cernusco Lombardone, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lecco megyében
Cernusco sul Naviglio, község Olaszországban, Lombardia régióban, Milánó megyében